Робер Фрэсс (; род. 1940, Париж, Франция) — французский кинооператор, номинант на премии «Оскар» и «Сезар» за лучшую работу оператора в фильме «Любовник». Регулярно сотрудничал с режиссёрами Жан-Жаком Анно и Ником Кассаветисом.

Фильмография 

  — Эммануэль 2
  — История О
  — Мадам Клод
  — Последний романтический любовник
  — Один-два-два
  — Частные коллекции
  — Километры риска
  — Любовник леди Чаттерлей
  — Мою жену зовут Вернись
  — Проезжайте мимо
  — Налево от лифта
  — Любовник
  — Гражданин Икс
  — Крылья отваги
  — Семь лет в Тибете
  — Ронин
  — Ватель
  — Враг у ворот
  — Лютер
  — Дневник памяти
  — Отель «Руанда»
  — Альфа Дог
  — Прощай, Бафана
  — Зануда
  — Шеф
  — Девочка на велосипеде
  — Другая женщина